Слепцо́в — русская фамилия. Известные носители:

 Слепцов, Александр Александрович (1836—1906) — русский революционер, организатор общества «Земля и воля».
 Слепцов, Алексей Трофимович (1786—1831) — кавалергард.
 Слепцов, Василий Александрович (1890 — после 1960) — русский военный лётчик, участник Первой мировой и Гражданской войн. Кавалер Георгиевского оружия (1917).
 Слепцов, Василий Алексеевич (1836—1878) — русский писатель и публицист.
 
 Слепцов, Иван Егорович (Иван Арбита; 1913—1943) — якутский поэт, переводчик.
 Слепцов, Марк Дмитриевич (1914—1989) — якутский советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Слепцов, Михаил Васильевич (1890—1984) — Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер СССР.
 Слепцов, Николай Павлович (1815—1851) — русский генерал-майор.
 
 Слепцов, Осип Абрамович (настоящая фамилия Блиндерман, 1882—1950) — русский писатель и редактор.
 
 Слепцов, Платон Алексеевич (Ойунский; 1893—1939) — якутский советский писатель и общественный деятель.
 Слепцов, Юрий Фёдорович (род. 1960) — мэр города Воскресенска Московской области.



См. также 
 Слепцово